Чемпионат Туркмении по футболу 2005 — 13-й независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 9 команд. Чемпионом впервые стал МТТУ.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2005 на сайте rsssf.com

2005
Футбол в Азии в 2005 году
2005 год в Туркменистане